Fredrik Johansson (ur. 1974) – szwedzki skoczek narciarski
 Fredrik Johansson (ur. 1978) – szwedzki kolarz
 Fredrik Johansson (ur. 1984) – szwedzki hokeista
 Fredrik Johansson (ur. 1986) – szwedzki lekkoatleta
 Fredrik Johansson – szwedzki muzyk, gitarzysta
 Fredrik Johansson – szwedzki żużlowiec